Верони́ка Андре́ева (наст. имя — Еле́на Всéволодовна Неклю́дова, урождённая Соленикова; род. 23 мая 1973 года, Псков) — российская певица и композитор, автор песен, астролог.

Биография 
Родилась во Пскове в семье преподавателей сельскохозяйственного техникума. Отец будущей певицы, увлекался музыкой, играл на духовых инструментах в джазовом оркестре при техникуме. Он погиб, когда девочке было 3 года.

Училась в музыкальной школе. После восьмого класса поступила в Псковское музыкальное училище на дирижёрско-хоровое отделение. С 1993 по 1997 годы году училась в Санкт-Петербургском государственном университете культуры по специальности артист эстрады. После успешного окончания учёбы переехала в Москву. Работала в различных коллектива, в качестве бэк вокалистки, и постоянно сочиняла песни и по возможности записывала их в студии. В 2005 году вышел первый, полностью авторский альбом «Жизнь», названный по одноимённой песне, которая стала её первым настоящим хитом.

В 2008 году Неклюдова выпустила альбом ремейков советских песен под названием «Пять поколений», в который вошли двенадцать шлягеров советской эстрады, многие радиостанции с успехом ротируют песни из этого альбома, благодаря отличному современному звучанию и записям сделанных полностью с живым составом выдающихся музыкантов.

«Я не ожидала, что молодая певица сможет настолько хорошо соблюсти жанр, спеть так „по-нашенски“, не испортить старые песни, она внесла в них что-то своё, новое, но при этом удивительно сумела передать дух того времени. Елена — это нежная, чистая звездочка, которая будет сиять очень долго».

В 2009 году выпустила третий студийный альбом «Непутёвая я». Хитами стали песни «Убегаю», «Танго» и заглавная композиция. Презентация прошла в зале ЦДКЖ 30 ноября 2009 года.

В 2010 году вышел альбом «Стрелы». В 2012 году работала над альбомом «Ты услышишь!». Впервые песни были представлены 25 января 2012 года в ТКЗ «Дворец на Яузе». В концертной программе присутствовали как новые песни, так и песни из альбомов прошлых лет — «Стрелы» и «Непутёвая я», но в новом исполнении.

В 2015 году взяла псевдоним Вероника Андреева.

В 2017 году вышел альбом «Любовь, цветы и вино». Песня «Любовь, цветы и вино» стала саундтреком сериала «Моя любимая свекровь».

В 2018 году начала работу над новым сольным альбомом.

В 2019 году анонсировала выход нового альбома в фортепианном звучании. Первым синглом стала композиция «Для любви, для счастья, для тебя».  

В 2020 году была выпущена полная версия студийного альбома под названием «Электричество». 

Профессиональный астролог с 10-летним стажем работы.

В марте 2019 года стала финалистом первой международной астрологической премии URAn в номинации «Медийный астролог».

Дискография

Елена Неклюдова 
  — «Повозка»
  — «Шалунья-осень»
  — «Жизнь»
  — «Пять поколений»
  — «Непутёвая я»
  — «Стрелы»
  — «Ты услышишь!»

Вероника Андреева 
  — «Любовь, цветы и вино»
  — «Электричество»

Видеоклипы

Елена Неклюдова 
 1998 — «Повозка». Смотреть 

2001 — «Боль — не беда»
2001 — «Зима не зима»
 2003 — «Вспоминай»
 2004 — «Жизнь»
 2005 — «Переболела»
 2007 — «Убегаю»
 2008 — «Танго»

Вероника Андреева 

 2016 — «Красивая пара»
 2016 — «Любовь, цветы и вино»
 2016 — «Я люблю своего мужа»
 2017 — «Хочется влюбиться»
 2017 —  «Делать глупости»
 2018 — «Позови меня»
 2019 — «Я не ем после шести»

Дуэты

 2017 — «Ты есть». Вероника Андреева и Александр Маршал
 2018 — «Любовь счастливая». Выступление Вероники Андреевой и Вячеслава Добрынина

Премии и награды

«Золотой граммофон», ежегодная музыкальная премия Русского радио

«Эх разгуляй!», фестиваль русского шансона

«Шансон года», российская музыкальная премия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вероники Андреевой
 Официальный сайт астролога Вероники Андреевой
Большой телевизионный концерт Вероники Андреевой на канале «Ля-Минор»
 
 
 
Телевизионная версия сольного концерта Вероники Андреевой "Бумажный кораблик"

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Композиторы, известные под псевдонимами